Divakar kan som auktorsförkortning betyda:

 Pradeep K. Divakar
 Pradeep Kumar Divakar

Robotskapade auktorsförkortningar